Het WTA-tennistoernooi van Fez (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2010 werd gespeeld van 26 april tot en met 1 mei 2010. Het tennistoernooi vond plaats in het Marokkaanse Fez. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

In het enkelspel wist de als zevende geplaatste Tsjechische Iveta Benešová in de finale de Roemeense kwalificatiespeelster Simona Halep te verslaan in twee sets. Voor Benešová was het de tweede enkelspeltoernooizege in haar carrière.

Ook in het dubbelspel kon Benešová, samen met haar Spaanse partner Anabel Medina Garrigues, de titel binnenhalen. Ze waren geplaatst als eerste reekshoofd en versloegen in de finale het als tweede geplaatste Tsjechische duo Lucie Hradecká en Renata Voráčová in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| RD1-seed1=7
| RD1-team1= Iveta Benešová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=Q
| RD1-team2= Simona Halep
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Carla Suárez Navarro
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Anna Floris
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=1
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Anne Keothavong
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Julie Coin
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Vesna Manasieva
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Arantxa Parra Santonja
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Alizé Cornet
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Petra Martić
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Fez 2010
Fez
Fez